Samtse (district) - een district in Bhutan
Samtse (plaats) - een plaats in Bhutan